Самба — бразильський музичний жанр.
 Самба (бальний танець)
 Самба (бразильський танець)

 Samba — реалізація мережевого протоколу SMB/CIFS.